Чарльз Джером «Чак» Дэйли (; 20 июля 1930 года, Сент-Мэрис, Пенсильвания — 9 мая 2009 года, Джупитер, Флорида) — американский баскетбольный тренер, руководивший школьными, студенческими и профессиональными командами НБА. С национальной сборной США, легендарной «Dream Team», выиграл золотые медали Игр XXV Олимпиады (1992), двукратный чемпион НБА (1989—1990). Входит в число 10 лучших тренеров в истории НБА. Член Зала славы баскетбола.

Тренер 
Тренерская карьера Чака Дэйли началась в 1955 году в команде старшей школы Панксатони, продолжилась в командах Бостонского колледжа (1963—1969), Университета Дьюка (1969—1971) и Пенсильванского университета (1971—1977). С 1978 года он стал работать в НБА: сначала помощником главного тренера в команде «Филадельфия-76», с 1981 года — главным тренером «Кливленд Кавальерс», а в 1983 году встал у руля «Детройт Пистонс». В течение 9 сезонов, когда Дэйли руководил «Пистонс», его команда неизменно выходила в плей-офф, в 1988 году стала финалистом, а в 1989 и 1990 годах — чемпионом НБА.

«Команда мечты» 
В 1992 году Чак Дэйли возглавлял сборную США на Олимпийских играх в Барселоне. Выступление созданной Дэйли за семь недель до начала Олимпиады «Dream Team» — «команды мечты» — стало самым ярким событием Игр, оказавшим огромное влияние на развитие мирового баскетбола. Впервые в составе национальной сборной США выступили сильнейшие игроки НБА, из которых Дэйли составил команду, значительно превосходящую соперников по мастерству и таланту — все 8 матчей были выиграны «Dream Team» со средней разницей в 43,8 очка, а тренер за весь турнир не взял ни одного тайм-аута. В этой команде играли такие суперзвезды «на все времена», как Чарльз Баркли, Ларри Бёрд, Мэджик Джонсон, Майкл Джордан, Карл Мэлоун, Джон Стоктон, Патрик Юинг и другие. «На будущих Олимпиадах вы ещё увидите классные профессиональные сборные, однако ни одна из них не сможет сравниться с этой»,— эти слова Чака Дэйли оказались пророческими.

Последние годы 
После завершения Олимпийского турнира в Барселоне Дэйли работал в «Нью-Джерси Нетс» и «Орландо Мэджик», сезон 1998/1999 годов стал для него 14-м и последним качестве главного тренера клубов НБА.

В 1994 году Чак Дэйли был введён в Зал славы баскетбола в Спрингфилде, а в 1996 году был включён в список 10 лучших тренеров в истории НБА. В марте 2009 года у легендарного тренера был диагностирован рак поджелудочной железы, от которого он умер 9 мая того же года в городе Джупитер (штат Флорида) в возрасте 78 лет. У него остались жена Терри и их дочь Сидни. Дэйли был похоронен на территории мемориального парка Риверсайд в городке Теквеста.

Узнав о тяжёлой болезни Чака Дэйли, президент Ассоциации тренеров Рик Карлайл и исполнительный директор Майкл Голдберг объявили о том, что в знак поддержки Дэйли все тренеры ассоциации в течение плей-офф 2009 года будут носить значок с надписью «CD». Именем Чака Дэйли была названа новая награда — Chuck Daly Lifetime Achievement Award, которая будет ежегодно присуждаться одному из бывших или действующих тренеров за особый вклад в развитие спорта и профессии.

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте Зала славы баскетбола

Выпускники Блумсбургского университета Пенсильвании
Баскетбольные тренеры США
Тренеры сборной США по баскетболу
Тренеры «Дьюк Блю Девилз» (баскетбол)
Тренеры «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Тренеры «Кливленд Кавальерс»
Тренеры «Детройт Пистонс»
Тренеры «Бруклин Нетс»
Тренеры «Орландо Мэджик»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Члены Зала славы баскетбола
Умершие от рака поджелудочной железы